Ива́н Харито́нович Ромаза́н (18 сентября 1934 года, Магнитогорск, Челябинская область, РСФСР, СССР — 27 июля 1991 года, Магнитогорск, Челябинская область, РСФСР, СССР) — советский инженер-металлург, управленец, главный инженер Нижнетагильского металлургического комбината (1980—1984), главный инженер Магнитогорского металлургического комбината имени В. И. Ленина (1984—1985), директор Магнитогорского металлургического комбината (1985—1991). Герой Социалистического Труда (1991). Член КПСС с 1964 года. Кандидат в члены ЦК КПСС (1986—1989), член ЦК КПСС (1989—1990).

Биография

Детство и юность 
Иван Ромазан родился 18 сентября 1934 года в городе Магнитогорске. Его отец Харитон Митрофанович Ромазан (1907—1976) работал на железнодорожной станции, а мать Варвара Андреевна (1891—1986) работала нянечкой в детском саду. По национальности Ромазан был украинцем. Детство Ивана прошло на Первом участке Магнитогорска, где его семья жила в одном из многочисленных бараков.

Когда Ивану было двенадцать лет, его родители развелись, после чего он воспитывался матерью. Ромазан не испытывал особой тяги к учёбе, часто спорил с учителями. Однако в дальнейшем под влиянием матери он стал лучше учиться. После окончания школы № 16 города Магнитогорска Ромазан поступил в Магнитогорский индустриальный техникум (ныне Магнитогорский Индустриальный Колледж им. Н.И. Макарова).

Трудовая деятельность 
В 1954 году будущий "народный директор" окончил техникум, получил специальность «техник-металлург» и направление в цех подготовки составов Магнитогорского металлургического комбината, где он занял пост помощника мастера. Уже в 1955 году в официальном печатном органе ММК, газете «Магнитогорский металл», была опубликована статья о молодом мастере Иване Ромазане и его бригаде. Ромазан хорошо показал себя на производстве, за что и был назначен сменным мастером.

В 1960 году Иван Ромазан поступил в Магнитогорский горно-металлургический институт, где  руководил профсоюзным комитетом и являлся старостой своей группы. В 1965 году он окончил институт, получив квалификацию инженера-металлурга, и вернулся на ММК, где начался его карьерный рост. Иван Харитонович работал мастером, диспетчером, заместителем начальника цеха, а в 1969 году получил пост заместителя начальника управления материально-технического снабжения комбината, в 1970 году  стал заместителем начальника производственного отдела ММК.

В 1974—1980 годах Иван Ромазан работал главным сталеплавильщиком Магнитогорского металлургического комбината. В 1980 году он был назначен главным инженером Нижнетагильского металлургического комбината. На прощальном вечере Иван Харитонович сказал, что уезжает, чтобы вернуться директором комбината. Ромазан тяжело переносил расставание с городом и ММК, не мог привыкнуть к новому рабочему месту Он просил вернуть его в Магнитку, соглашаясь на любую должность, однако в этом ему было отказано.

Талантливый руководитель хорошо показал себя на Нижнетагильском комбинате, благодаря Ромазану предприятие стало активно развиваться, а объём выпускаемой продукции возрос. В апреле 1984 года Иван Харитонович Ромазан был переведен на должность главного инженера — заместителя директора Магнитогорского металлургического комбината, а осенью следующего года назначен его директором.

Директор Магнитогорского металлургического комбината 

В сентябре 1985 года Иван Харитонович Ромазан стал директором Магнитогорского металлургического комбината. Несмотря на то, что комбинат был одним из лидеров среди металлургических предприятий Советского Союза и всего мира, однако в технологическом плане предприятие отставало, техника была сильно изношена, а передовые достижения достигались мощностями, введенными в строй ещё в 1940-х годах.

И Ромазан возглавил работу по глубокой реконструкции ММК. Были реконструированы 6 доменных печей, аглофабрика № 1, начал строиться стан «2000» горячей прокатки, проводились подготовительные работы по строительству стана «2000» холодной прокатки. Большое внимание директор уделял экологической обстановке в городе, улучшению медицинского обслуживания трудящихся.

Под руководством Ивана Харитоновича Ромазана была произведена реконструкция блюминга № 3. Несмотря на общую занятость, Ромазан дважды в день бывал на реконструируемом объекте, лично касался всех проблемных вопросов.  Работы производились без остановки блюминга, и реконструкция была закончена в 1989 году. Введение в строй обновленного объекта позволило ММК в дальнейшем выйти на рекордный уровень производства стали — 16,2 миллионов тонн в год.

В 1985 году Центральный комитет КПСС и Советское правительство приняли решение о строительстве на Магнитогорском металлургическом комбинате кислородно-конвертерного цеха (ККЦ). Строительство нового цеха положило начало коренному переоснащению комбината. Иван Харитонович Ромазан сыграл чрезвычайно важную роль в строительстве и пуске ККЦ, который стал основой будущего благополучия как самого комбината, так и всего Магнитогорска. Благодаря новому цеху, на комбинате резко повысилась производительность труда и уменьшились выбросы в атмосферу города.

Иван Харитонович Ромазан уделял большое внимание экологической обстановке в городе  и его инфраструктуре. В частности, он активно способствовал строительству нового мостового перехода через реку Урал — второго Южного перехода (ныне Казачья переправа). Другим детищем директора был магнитогорский Ледовый дворец. Его строительство затруднялось тем, что только города-миллионеры тогда имели право на существование собственной ледовой арены, а Магнитогорск к ним не относился. Ромазан еженедельно проводил совещания на строительной площадке дворца, помогая решать возникающие проблемы. Дворец был сдан в эксплуатацию в 1990 году, а после смерти "народного директора" дворцу было присвоено его имя. Существование своего Ледового дворца позволило магнитогорской хоккейной команде "Металлург " участвовать в национальном хоккейном чемпионате. Это стало началом ее блестящей карьеры.

Другой директор ММК, Дмитрий Прохорович Галкин, предшественник Ромазана на этом посту в 70-е годы, высоко оценивал  деятельность Ивана Харитоновича как директора. Последний министр чёрной металлургии Советского Союза Серафим Колпаков, в тандеме с которым Ромазан осуществлял коренную реконструкцию ММК, тоже тепло вспоминал  производственные успехи "народного директора" и  особо подчеркивал его роль  в решении социальных проблем работников предприятия.

Смерть 
27 июля 1991 года Ромазан должен был проводить селекторное совещание, однако ввиду плохого самочувствия он поручил это одному из своих подчиненных. Приехавшая "Скорая" не смогла спасти директора, он скончался в своём рабочем кабинете. Причиной смерти стал сердечный приступ.

На похороны "народного директора" пришло огромное количество магнитогорцев. Ромазан был похоронен на Правобережном кладбище города Магнитогорска.

Личность 
Иван Харитонович Ромазан сыграл важную роль в истории Магнитогорска и Магнитогорского металлургического комбината, поэтому в памяти магнитогорцев он навсегда остался «народным директором».

Это был открытый, честный, очень внимательный человек, который умел понимать других, разговаривать с людьми на понятном им языке. В своей деятельности он  придавал главное значение человеку и его проблемам; все, что он делал,  было сделано ради людей.

Личная жизнь 
Во время учёбы в техникуме Иван Ромазан познакомился со своей будущей женой Евгенией Яковлевной, после свадьбы у них родилась дочь Ирина. Иван Харитонович большую часть своего времени проводил на работе, поэтому на семью у него оставалось очень мало времени. У Ромазана было двое внуков — Марина и Иван, по состоянию на 2014 год у него было также трое правнуков – Сергей, Алиса, Владислав.

Ещё в детстве Ромазан увлекся голубями, вместе  с  товарищами построил собственную голубятню на Первом участке Магнитогорска. По воспоминаниям его жены Евгении Яковлевны, директор ММК очень много знал о голубях и никогда не оставлял своё увлечение. В молодости Ромазан также играл на гармони и на аккордеоне, всю свою жизнь  любил слушать музыку и хорошо пел сам. В свободное время он любил читать книги.

Память 
После смерти Ивана Харитоновича Ледовый дворец Магнитогорска был назван его именем, в память о директоре проводится Международный хоккейный турнир.

Имя Ивана Харитоновича Ромазана увековечено в названии сквера в Правобережном районе Магнитогорска, между проспектами Карла Маркса и Ленина. В 2016 году в сквере  поставили памятник "народному директору". Именем Ромазана названа школа № 59 города Магнитогорска, в создании которой Иван Харитонович принимал непосредственное участие. В той же школе создан музей Ивана Ромазана, действует школьная общественная организация «Ромазановцы».

Кроме этого, в Магнитогорске установлены две мемориальные доски в память о Ромазане. Одна из них расположена на доме, где он прожил свои последние годы, - по адресу "Улица имени Горького, дом 2"; доска установлена летом 1999 года. Другая мемориальная доска была открыта осенью 2014 года на Ледовом дворце, носящем его имя.

В 2017 году магнитогорский режиссер Игорь Гончаров снял документальный фильм, посвященный И.Х. Ромазану, - "Памятник Человеку".

Награды и звания 

 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР  от 28 июня 1991 года, орден Ленина и медаль «Серп и Молот») — за большой личный вклад в повышение эффективности производства в условиях технического перевооружения и реконструкции предприятия.
 Заслуженный металлург РСФСР (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта 1991 года) — за заслуги в области металлургии и многолетний добросовестный труд.
 Государственная премия СССР (1975).
 премия Совета Министров СССР (Постановление кабинета министров Союза ССР от 18 июня 1991 года) — за разработку и освоение новых процессов производства высококачественной стали марки 18ЮА и автоматизированных средств контроля качества полос на Магнитогорском и Череповецком металлургических комбинатах.
 орден Ленина.
 два ордена Трудового Красного Знамени.
 Нагрудный знак «Изобретатель СССР».
 Лучший изобретатель черной металлургии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Народные депутаты СССР от КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Заслуженные металлурги РСФСР
Директора Магнитогорского металлургического комбината
Члены ЦК КПСС
Похороненные на Правобережном кладбище (Магнитогорск)
Делегаты XXVII съезда КПСС